Greenshields,  hameau dans la province canadienne d'Alberta.
 Greenshields Peak, sommet dans la Terre de Graham
 Fondation Elizabeth Greenshields